Hanson může být:

Hanson – americká pop-rocková hudební skupina

příjmení osob
Dane Hanson – sochař
Howard Hanson – hudební skladatel
Mark Hanson – protestantský duchovní, luterán
Peter Hanson – kytarista
Victor A. Hanson – basketbalista
Victor Davis Hanson – historik

podobná příjmení
Henson
Hansen